Entremesaigües és un petit conjunt de cortals de la parròquia andorrana d'Escaldes-Engordany, en la confluència dels rius Madriu i de Perafita. La seva etimologia és el llatí inter ambas acquas (entre les dues aigües, els dos rius).

Geografia d'Escaldes-Engordany